El Coll dels Andorrans és una collada d'alta muntanya situada a 2.743,2 m alt del terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord. És molt a prop al sud del qual del Carlit, a la mateixa carena d'accés al cim des del sud. És també al nord del Puig de Solana Carnissera.

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes